Man Wanted – cortometraggio del 1905 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Man Wanted – cortometraggio del 1912 diretto da Arthur Hotaling
Man Wanted – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Crystal Film Company
Man Wanted – film del 1922 diretto da John Francis Dillon
Man Wanted – film del 1932 diretto da William Dieterle